Don Bamburak (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1958 avec les Warriors de Moose Jaw dans la Western Hockey League

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1958-1959 || Warriors de Moose Jaw || WHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1960-1961 || Warriors de Moose Jaw || WHL ||69 ||11 ||13 ||24 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Totems de Seattle || WHL ||34 ||16 ||7 ||23 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962||Canucks de Vancouver || WHL ||8 ||2 ||2 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || Seals de San Francisco || WHL ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963|| Canucks de Vancouver || WHL ||- ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || Braves de Syracuse/St. Louis || EPHL ||10 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1963-1964 || Blades de New Haven || EHL ||65 ||36 ||40 ||76 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1964-1965 || Blades de New Haven || EHL ||72 ||49 ||53 ||102 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || Blades de New Haven || EHL ||54 ||32 ||39 ||71 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en novembre 1939
Naissance à Winnipeg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Blades de New Haven
Joueur des Braves de Saint-Louis
Joueur des Seals de San Francisco (WHL)
Joueur des Totems de Seattle